Трећа лига Црне Горе у фудбалу 2021/22, било је 16 такмичење у оквиру Треће лиге организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и треће такмичење организовано након реорганизације регија у оквиру Треће лиге: Јужне регије у Удружење клубова Југ, Средње регије у Удружење клубова Центар и Сјеверне регије у Удружење клубова Сјевер. У сезони 2021/22, лига је била подијељена на три регије: Југ, Центар и Сјевер.

Првак регије Југ за сезону 2020/21. — Цетиње, као и првак регије Центар — ОФК Младост ДГ, пласирали су се у Другу лигу Црне Горе за сезону 2021/22, док је првак регије Сјевер — Петњица, завршила на трећем мјесту у баражу, са оба пораза и без постигнутог гола.

У регијама Југ и Сјевер учествовало је по осам клубова, играло се трокружним бод системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док су се домаћини за трећи круг одређивали на основу позиција на табели. У регији Центар учествовало је 16 клубова, играло се двокружним бод системом, свако са сваким кући и на страни по једном. Прваци све три регије на крају сезоне су играли у баражу, гдје је свако са сваким играо по једну утакмицу, домаћини су одлучени жријебом, а двије најбоље екипе обезбиједиле су пласман у Другу лигу.

У регији Југ, титулу је освојио Отрант Олимпик, бод испред Будве, у регији Центар, титулу је освојио ОФК Никшић, три бода испред Интернационала, док је у регији Сјевер титулу освојио Ибар, десет бодова испред Брскова. На утакмици између Будве и Отрант Олимпика на стадиону Лугови у Будви у 20. колу, присуствовало је преко хиљаду гледалаца, чиме је постављен рекорд у Трећој лиги Црне Горе у било којој регији. У регији Југ Будва је као гост побиједила Слогу из Старог Бара 0 : 11, док је у регији Центар Интернационал у гостима побиједио Рибницу 0 : 17, а у регији Сјевер Ибар је побиједио Гусиње 10 : 0.

У баражу за пласман у Другу лигу, ОФК Никшић је остварио обје побједе, Отрант Олимпик једну и пласирали су се у Другу лигу, док је Ибар завршио на последњем мјесту, са оба пораза. На другој утакмици баража, између Ибра и ОФК Никшића у Рожајама, након што је ОФК Никшић постигао гол за вођство од 1 : 0, навијачи Ибра су убацили на терен неколико бакљи због чега је утакмица била прекинута док се бакље не уклоне. Усљед смањене видљивости, навијачи Ибра су ушли на терен и напали играче ОФК Никшића, приликом чега је седам играча задобило тјелесне повреде. Утакмица није настављена а накнадно је регистрована службеним резултатом 3 : 0 за ОФК Никшић.

Југ

Клубови у сезони 2021/22.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони

Трећи круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Табела 

 Отрант Олимпик иде у бараж за пласман у Другу лигу;
 Орјен - 2 бода

Центар

Клубови у сезони 2021/22.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони

Табела 

 ОФК Никшић иде у бараж за пласман у Другу лигу;

Сјевер

Клубови у сезони 2021/22.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони

Трећи круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Табела 

 Ибар иде у бараж за пласман у Другу лигу;
 Петњица -1 бод;
 Гусиње -1 бод;

Листа стријелаца

Плеј оф за пласман у Другу лигу 

Након завршеног лигашког дијела у регијама, прваци све три регије играли су међусобно у баражу за пласман у Другу лигу; играла се само по једна утакмица, а домаћини су одлучени жријебом. Двије најбоље екипе пласирале су се у Другу лигу, док је трећа екипа остала у Трећој лиги, у својој регији. Због лакшег утврђивања коначне табеле у баражу, на свакој утакмици која се заврши неријешено, изводили су се једанаестерци.

У баражу су учествовали:

 Отрант Олимпик — првак регије Југ,
 ОФК Никшић — првак регије Центар,
 Ибар — првак регије Сјевер.

Бараж мечеви 

У Другу лигу Црне Горе 2022/23. пласирали су се ОФК Никшић из Никшића и Отрант Олимпик из Улциња.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал
 Званични сајт Удружења клубова Југ
 Званични сајт Удружења клубова Центар
 Званични сајт Удружења клубова Сјевер

Трећа лига Црне Горе у фудбалу
 
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2021/22.